Dvouhra juniorů na French Open 2017 probíhala v první polovině června 2017. Do singlové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Geoffrey Blancaneaux, který již nebyl věkově způsobilý zasáhnout do juniorské soutěže.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 17letý třetí nasazený Australan Alexei Popyrin, jenž ve finále přehrál španělskou turnajovou jedenáctku Nicolu Kuhna, stejného věku, po dvousetovém průběhu. Stal se tak prvním australským šampionem juniorky na kurtech Rolanda Garrose po 49 letech, když navázal na trofej Phila Denta z roku 1968 a celkově pátým. Do juniorského žebříčku si připsal 375 bodů, poražený finalista pak 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017